Pond in italiano Stagno

Geografia
 Pond – comunità non incorporata della California

Musica
 Pond – gruppo musicale statunitense
 Pond – gruppo musicale australiano

Personaggi
 Amy Pond – personaggio della serie TV Doctor Who

Persone
 John Pond – astronomo britannico
 Tony Pond – pilota di rally britannico